Harry Schulting (1956), Nederlands atleet en atletiekcoach
 Jan Schulting (1956), Nederlands voetballer en voetbalcoach 
 Peter Schulting (1987), Nederlands wielrenner
 Suzanne Schulting (1997), Nederlands langebaanschaatsster en shorttrackster